Thamnornis é um género de aves da família Bernieridae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Thamnornis chloropetoides

Bernieridae
Géneros de aves